Romance pour violon et orchestre  de Ludwig van Beethoven
 Romance pour violon et orchestre  de Ludwig van Beethoven